Häme – region historyczny w Finlandii
 Kanta-Häme – region w Finlandii
 Hame – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Debar